Тео Деро (; род. 17 июня 1992, Ним)  — французский гандболист, выступает за французский клуб ГК Нант.

Карьера 
Клубная
Тео Деро воспитанник клуба Истрес. С 2010 года привлекается в основную команду. В 2015 году Тео Деро переходит в ГК Нант, с которым становиться финалистом кубка ЕГФ.

В сборной
Тео Деро провёл за сборную Франции 3 матча и забил 4 гола.

Статистика 
Статистика Тео Деро сезона 2017/18 указана на 1.6.2018

Примечания 
 http://www.lnh.fr/joueurs/theo-derot

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Франции
Игроки ГК «Нант»